Никола́й Грибко́в:
 Грибков, Николай Иванович (1908—1989) — Герой Советского Союза (1945).
 Грибков, Николай Михайлович (род. 1948) — российский дипломат.
 Грибков, Николай Николаевич (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Грибков, Николай Тимофеевич (род. 1924) — советский военнослужащий, участник Парада Победы.